piktogram – rysunkowe przedstawienie jakiegoś pojęcia
 Piktogramy – skała w grupie Słonecznych Skał w Dolinie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej